Grass (grupa muzyczna)
 GRASS (język programowania)
 GRASS GIS – program do przetwarzania danych geoprzestrzennych
 Grass – ang. nazwa marihuany lub trawy

 Ludzie
 Angelika Grass – niemiecka zbrodniarka wojenna
 Günter Grass – niemiecki pisarz, noblista